Pola může znamenat:

 Pola (šlechtický rod) — italský šlechtický rod
Teresa Pola
Paolo di Pola
 Pola (1931) – italský těžký křižník
 Pola (Filipíny) — město na Filipínách
 Pola (řeka) — řeka v Novgorodské oblasti v Rusku
 Pola (odrůda révy vinné) — odrůda vinné révy
 alternativní název pro Pula – chorvatský přístav